Ринкон Запоте има више значења:

 Ринкон Запоте (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ринкон Запоте (Куитлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику